Мицке́вич (, , ) — белорусская и польская фамилия. Образована от имени Митька ← Дмитрий ().

Известные носители 
 Мицкевич, Адам (1798—1855) — польский писатель, поэт и драматург, публицист, переводчик; деятель польского национального движения.
 Мицкевич, Александр Николаевич (1801/1804—1871) — первый профессор юридического факультета Киевского университета.
 Мицкевич, Анатолий Петрович (известен как Анатолий Днепров; 1919—1975) — советский писатель-фантаст.
 Мицкевич, Анна Юрьевна (1857—1929) — мать Якуба Коласа, прототип Ганны в поэме «Новая земля».
 Мицкевич, Аркадий Николаевич (1831—1909) — государственный деятель Российской империи, сенатор, действительный тайный советник.
 Мицкевич, Артур Иосифович (1901—1988) — пастор и богослов, заместитель генерального секретаря Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов.
 Мицкевич, Виктор Иосифович (род. 1933) — заслуженный строитель БССР.
 Мицкевич, Владимир Фёдорович (1920—1983) — советский партийный и государственный деятель.
  (1838—1926) — сын Адама Мицкевича, польский и французский публицист, издатель.
 Мицкевич, Даниил Константинович (1914—1996) — заслуженный деятель культуры Белорусской ССР, создатель и первый директор музея своего отца — Якуба Коласа.
 Мицкевич, Дэвид (Miscavige) (род. 1960) — лидер Церкви сайентологии.
 Мицкевич, Евгений Петрович (1893/1894—1959) — деятель советских спецслужб, полковник.
 Мицкевич, Иустин Васильевич (1841—1918) — государственный деятель Российской империи, сенатор, действительный тайный советник.
 Мицкевич, Константин Михайлович (известен как Якуб Колас; 1882—1956) — белорусский советский поэт, драматург и переводчик, общественный деятель, член АН Белорусской ССР.
 Мицкевич, Михаил Антонович (1896—1958) — советский фотохудожник, фотокорреспондент.
 Мицкевич, Михаил Казимирович (?—1902) — отец Якуба Коласа, прототип лесника Михала в поэме «Новая земля».
 Мицкевич, Михаил Константинович (1926—2020) — белорусский учёный в области обработки металлов, лауреат Государственной премии БССР.
 Мицкевич, Николай Всеволодович (1931—2019) — советский и мексиканский физик-теоретик.
 Мицкевич, Пётр Вальтерович (род. 1959) — внук Артура Мицкевича, председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов.
 Мицкевич, Сергей Иванович (1869—1944) — советский партийный и государственный деятель, директор Музея Революции.

Двойные фамилии
 Мицкевич-Капсукас, Викентий Семенович (1880—1935) — литовский коммунистический деятель, один из организаторов и руководителей Коммунистической партии Литвы.

См. также 
 Мицкевичи

Примечания